Cerkev Marije Pomočnice, je lahko:

 Cerkev Marije Pomočnice kristjanov, Kočevske Poljane
 Cerkev Marije Pomočnice, Jesenice
 cerkev Marije Pomočnice, Ljubljana - križevniška cerkev
 cerkev Marije Pomočnice, Ljubljana - salezijanska cerkev na Rakovniku
 Cerkev Marije Pomočnice, Ljubno
 Cerkev Marije Pomočnice, Prtovč
 Cerkev Marije Pomočnice, Šmarčna
 Cerkev Marije Pomočnice na Homcu, Šmartno pri Slovenj Gradcu
 Cerkev Marije Pomočnice, Vanganel
 Cerkev Marije Pomočnice, Vitanje
 Cerkev Marije Pomočnice, Zagorje pri Lesičnem